

Patronyme 

Garache est le nom de famille de
 Gilbert Garache (1918-2005), résistant français, Compagnon de la Libération

Folklore 

 Garache : créature légendaire de Vendée et du Poitou.

Homonymie de patronyme